Wladimir Smirnow (* 13. April 1978 in Klaipėda) ist ein litauischer Radrennfahrer russischer Herkunft.

Karriere 
Wladimir Smirnow begann seine Karriere 1999 bei der belgischen Mannschaft Palmans-Ideal. In seinem zweiten Jahr dort gewann er den Gran Premio Nobili Rubinetterie und wurde litauischer Meister im Straßenrennen. Im nächsten Jahr wechselte er zum polnischen Team CCC Mat, wo er den Sieg beim Gran Premio Nobili Rubinetterie verteidigen konnte. Seit 2007 fährt Smirnow für das Continental Team Cinelli-Endeka-OPD.

2008 wurde Smirnow wegen Dopings mit EPO für zwei Jahre bis Oktober 2010 gesperrt.

Erfolge 
2000
 Gran Premio Nobili Rubinetterie
 Litauischer Straßenmeister

2001
 Gran Premio Nobili Rubinetterie

Teams 
1999 Palmans-Ideal
2000 Palmans-Ideal
2001 CCC Mat
2002 Colpack-Astro
2007 Cinelli-Endeka-OPD

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Radsportler (Litauen)
Litauischer Meister (Radsport)
Dopingfall im Radsport
Doping in Litauen
Litauer
Geboren 1978
Mann